Решетниково — название населённых пунктов в России:

 Решетниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Решетниково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Решетниково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Решетниково — деревня в Советском районе Кировской области.
 Решетниково — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Решетниково — деревня в Выборгском районе Ленинградской области.
 Решетниково — посёлок городского типа в Клинском районе Московской области.
 Решетниково — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Решетниково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Решетниково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Решетниково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Решетниково — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Решетниково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Решетниково — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.
 Решетниково — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Решетниково — деревня в Козловском районе Чувашии.

См. также 
 Решетниково — исторический район в Зеленогорске (Санкт-Петербург)
 Решетниково — станция Октябрьской железной дороги